Zamach we Władykaukazie (1999)
 Zamach we Władykaukazie (2008)